«Тролль» () — норвежский фэнтезийный приключенческий художественный фильм режиссёра , вышедший в 2022 году и рассказывающий о пробуждении гигантского горного тролля в современной Норвегии. Премьера фильма состоялась  на платформе Netflix 1 декабря.

До премьеры фильма режиссёр признавался, что идея кино о троллях появилась у него более 20 лет назад, и теперь это «мечта, ставшая явью».

Сюжет 
В горах Доврефьелль строительные работы пробуждают от тысячелетнего сна гигантского тролля, который разрушает подземный тоннель, а затем домик пожилой пары. В поисках решения правительство привлекает в качестве эксперта палеонтолога Нору Тидеманн, которую сопровождает советник премьер-министра Андреас Исексен. Оказывается, что тролль движется по ночам, а днём, опасаясь света, обращается в камень и его трудно обнаружить. Нора обращается к помощи своего отца Тобиаса, специалиста по фольклору, который всегда считал, что тролли реальны, из-за чего давно снискал репутацию сумасшедшего. В ходе попытки военных остановить тролля Тобиас гибнет, но успевает подсказать дочери ключ к решению: причиной ухода троллей в своё время стала христианизация страны, а ответы надо искать во дворце короля. Тем временем, тактическое вооружение и боевая авиация оказываются бессильными против тролля, и он продолжает движение к столице Норвегии. Правительство эвакуирует столицу, и, за неимением лучшего способа, готовится применить ядерное оружие против сказочного существа. Экспертов, которые искали менее опасное противодействие, отстраняют.

Нора приезжает в столицу и направляется в королевский дворец. Хранитель дворца лорд-камергер открывает тайну: в подземелье дворца, построенном на месте бывшего дворца короля троллей, находится колоссальный склеп с останками троллей. Сотни лет назад все они были уничтожены по приказу короля Олафа и пробудившийся тролль, скорее всего, последний в своём роде. Череп одного из троллей-детей Нора решает использовать как приманку. Тролль врывается в столицу, неся хаос и разрушения. Нора и Андреас на автомобиле, везущем череп, выманивают тролля на окраину, где для него группа военных по просьбе Норы подготовила ловушку: мощные лампы ультрафиолетового света. Подруга Норы хакер Сигрид в последнюю секунду блокирует пуск ядерных ракет с уже вылетевших самолётов. Тролля встречают вспышкой ламп, он останавливается. В последний момент Норе становится жаль последнего тролля, она выключает лампы и кричит троллю, чтобы он возвращался в горы. Однако уже поздно: восходит солнце, и его лучи добивают гиганта. Тролль умирает, образовав каменный холм. «Интересно, могли ли где-то в горах остаться другие тролли?» — задаёт Андреас Норе вопрос без ответа.

В финальной сцене каменная куча в тоннеле, из которого в начале выбрался тролль, начинает шевелиться, и раздаётся оглушающий рёв.

В ролях

Отзывы 

Гульназ Давлетшина (Film.ru) сравнивает фильм с аналогичными лентами о гигантских монстрах, таких как Кинг Конг или Годзилла, и отмечает, что в целом «Тролль» «наследуя прошлым киноопытам, служит скорее дублированием забытых и пройденных уроков». В частности, «персонажи в фильме вызывают острый приступ дежавю: обязательно есть сумасшедший учёный, в слова которого никто не верит, в противовес ему выступает склонный к насилию человек из правительства, и, конечно же, бороться с хаосом придётся отважному человеку науки, которого, по обыкновению, все недооценивают».

См. также 
«Охотники на троллей» (2010)
Тролли в кинематографе

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на сайте компании Motion Blur 
 Тизер и первый трейлер фильма на Netflix 
 Обзор и критика фильма Collider

Фильмы Норвегии 2022 года
Фильмы Роара Утхауга
Фильмы Норвегии в жанре фэнтези
Приключенческие фильмы Норвегии
Фильмы на норвежском языке
Тролли в искусстве